

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Borucino – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca 
 Borucino – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek
 Borucino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój